Tageskurve kann bedeuten:
 Die 24-stündige Kurve der mittleren Leistungsfähigkeit – siehe Circadiane Rhythmik
 Die grafische oder rechnerische Darstellung einer mit der Tageszeit korrelierten Funktion
 Die grafische Darstellung des Verlaufs von Tagesmittelwerten eines Phänomens (z. B. der Lufttemperatur, der Einstrahlung, der Sonnenflecken usw.)
 Der Verlauf einer zyklischen Abkühlung und Erwärmung